Перепись населения СССР:

 Перепись населения СССР (1926)
 Перепись населения СССР (1937)
 Перепись населения СССР (1939)
 Перепись населения СССР (1959)
 Перепись населения СССР (1970)
 Перепись населения СССР (1979)
 Перепись населения СССР (1989)